Йегер, Егер (Jäger, Jaeger, Jæger) — фамилия:

 Йегер, Адольф (1889—1944) — немецкий футболист.
 Йегер, Альберт (1801—1891) — австрийский историк и педагог.
 Йегер, Андреа (род. 1965) — американская профессиональная теннисистка.
 Йегер, Бернд (род. 1951) — немецкий гимнаст.
 
 Йегер, Вернер (Werner Wilhelm Jaeger; 1888—1961) — немецкоязычный антиковед, филолог-классик, педагог.
 Егер, Георгий Романович (1902—1937) — советский учёный, геолог.
 Йегер, Герман (Hermann Jäger; 1815—1890) — немецкий ботаник и садовод.
 
 Йегер, Джина (род. 1952) — американская лётчица, участница первого кругосветного беспосадочного перелёта.
 Егер, Иоганн (Johann Jäger) — немецкий архитектор, строительный инженер и скульптор.
 Егер, Карл (1888—1959) — штандартенфюрер СС, командир айнзацкоманды 3, входившей в состав айнзацгруппы A.
 Йегер, Коннор (Connor Lee Jaeger; род. 1991) — американский пловец.
 Егер, Курт (Kurt Jaeger; 1909—1975) — немецкий химик и нумизмат.
 Йегер, Кэрол (Carol Yager; 1960—1994) — самая тяжёлая женщина и одна из самых тяжёлых людей в истории медицины.
 Йегер, Лоренц (Lorenz Jaeger; 1892—1975) — немецкий кардинал, архиепископ Падерборна.
 Йегер, Ойген (Eugen Jäger; 1842—1926) — немецкий политик, публицист и экономист.
 Йегер, Оскар (Oskar Jäger; 1830—1910) — немецкий историк и преподаватель.
 Йегер, Отто (1828—1912) — немецкий педагог и писатель.
 Егер, Сергей Михайлович (1914—1987) — советский авиаконструктор, член-корреспондент АН СССР.
 Йегер, Стефан (1877—1962) —  венгерско-румынский художник.
 
 Йегер, Ханс Хенрик (1854—1910) — норвежский философ, писатель-анархист.
 Йегер, Хуго (1900—1970) — немецкий фотограф.
 Йегер, Чарльз Элвуд (Charles Elwood Yeager; 1923—2020) — американский лётчик-испытатель, впервые превысивший на самолёте скорость звука.

См. также 
 
 ,  — фамилии, иногда также передаваемые на русский как Йегер.
 
 Егермейстер (значения)